Новотаври́ческий — хутор в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Ново-Таврический,
 Новый Таврический

География 
Расстояние до краевого центра: 221 км.

Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
На 1 марта 1966 года хутор числился в составе Курского сельсовета (с центром в станице Курской).

До 16 марта 2020 года Новотаврический входил в состав сельского поселения Курский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 52 %, грузины — 42 %.

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1953 года

Кладбище 
В 1 км к северо-востоку от хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 30 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)